Хлорид тантала(II) — неорганическое соединение, соль металла тантала и соляной кислоты с формулой TaCl, 
тёмно-зелёные кристаллы, 
плохо растворимые в холодной воде и реагируют с горячей.

Получение 
 Отгоняется в вакууме при нагревании хлорида тантала(V) с алюминием:

Физические свойства 
Хлорид тантала(II) образует тёмно-зелёные кристаллы, плохо растворимые в холодной воде и реагируют с горячей.

С галогеноводородными кислотами образует аддукты вида 
3TaCl•HCl•4HO и 3TaCl•HBr•4HO.

Химические свойства 
 Реагирует с горячей водой:

Литература 
 

тантала